Кораблин — русская фамилия; имеет женскую форму Кораблина.

Известные носители 
 Кораблин, Владимир Васильевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Кораблин, Егор Владимирович (более известный как Егор Шип; род. 2002) — российский видеоблогер, музыкальный исполнитель.
 Кораблин, Иван Алексеевич (1903—1979) — Полный кавалер ордена Славы.
 Кораблин, Юрий Вадимович (1960—2016) — российский политик, бывший глава администрации Химкинского района Московской области.

См. также 
 Кораблино (значения)
 Кораблинов